Het individueel boogschieten voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van vrijdag 23 tot en met zaterdag 31 juli 2020.

De deelnemers namen eerst deel aan de plaatsingsronde, waarna een ranglijst werd opgesteld op basis van de scores. Vervolgens begon een knock-outfase, waarbij de nummer één van de rangronde het opnam tegen de schutter die als laatste eindigde, de nummer twee tegen de schutter die als voorlaatste eindigde et cetera. De winnaars van deze eerste ronde namen het daarna weer tegen elkaar op, totdat er twee deelnemers overbleven in de finale. De verliezers van de halve finales schoten in een aparte wedstrijd om de bronzen medaille. Bij alle duels won de schutter die als eerste zes punten had, met drie pijlen per deelnemer per set. De winnaar van de set kreeg twee punten, bij een gelijkspel kregen beiden één punt. Er gold een maximum van vijf sets: indien geen van de schutters na vijf sets zes punten had behaald, schoten beiden één pijl. Diegene die met zijn pijl het dichtst bij het midden kwam, won.

Toernooischema

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Laatste vier

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart 

Mannen individueel